

Ред-Спрінгс — місто, штат Північна Кароліна
 Ред-Спрінгс — місто, штат Вісконсин